Mitgutsch ist der Familienname folgender Personen:

 Ali Mitgutsch (1935–2022), deutscher Illustrator, Maler, Bilderbuchautor
 Anna Mitgutsch (* 1948), österreichische Literaturwissenschaftlerin und Schriftstellerin
 Florian Mitgutsch (* 1964), deutscher Illustrator und Kommunikations-Designer
 Konstantin Mitgutsch (* 1980), österreichischer Forscher